Letnie Mistrzostwa Finlandii w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o letni tytuł mistrza Finlandii w skokach narciarskich, odbyły się 7 i 8 września 2013 roku w Lahti. Zawodnicy rywalizowali na skoczni Salpausselkä K116.

Do konkursu seniorów zgłoszonych zostało 43 zawodników. Wśród nich znalazło się trzech Estończyków. Mistrzem Finlandii został Janne Happonen. Drugie miejsce zajął Janne Ahonen, a brąz wywalczył Olli Muotka.

Zimowy mistrz Finlandii ze skoczni dużej – Lauri Asikainen, nie wziął udziału w zawodach z powodu kontuzji.

W rywalizacji juniorskiej najlepszy okazał się Jarkko Määttä.

Konkurs drużynowy wygrał pierwszy zespół reprezentujący klub Lahden Hiihtoseura.

Wyniki

Seniorzy

Juniorzy

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Finlandii w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2013 w Finlandii
Sport w Lahti